Клубный Мундиалито по пляжному футболу () — это международный турнир, клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Турнир проводился на Represa de Guarapiranga расположенном в Сан-Паулу, Бразилия. С 2019 года проводится в Москве, Россия.

Турниры

Распределение медалей по странам

Распределение медалей по конфедерациям

См. также 
Пляжный футбол
Мундиалито по пляжному футболу

Ссылки 
Beach Soccer Worldwide 
Beach Soccer Brasil (португальский)
Mundialito de Clubes Beach Soccer (португальский)

Мундиалито по пляжному футболу